Impulse, es una línea de desodorantes femenino, producido por Faberge propiedad de la multinacional anglo - holandesa Unilever.

Historia 

Introducido como 'perfume desodorante' en Sudáfrica en 1960 , Impulse fue lanzado en Europa en 1980 con dos variantes de fragancias: Siempre seductor, Deliciosamente Daring, de forma instantánea Inocencio, y de repente descarada. 

Entre los testimonios más famoso de la marca es una reminiscencia de las muchachas de la especia que, en 1997 , que fue vinculado a la variante de Impulso de la especia. 

Las fragancias Impulse fueron desarrollados por el renombrado perfumista Ann Gottlieb.  Además del desodorante, la línea de impulso también incluye cremas hidratantes y anti transpirables. 

Marcas de higiene personal
Marcas de Unilever
Marcas de desodorantes